Forse che sì forse che no, romanzo di Gabriele D'Annunzio

Forse che sì forse che no, film diretto da Mario Gargiulo (1916)
Forse che sì forse che no, film diretto da Gaston Ravel (1920)